Seaford può riferirsi a vari luoghi:

Australia
Seaford (Victoria)
Seaford (Australia Meridionale)

Regno Unito
Seaford (East Sussex)

Stati Uniti
Seaford (Delaware)
Seaford (New York)
Seaford (Virginia)